Temesvár ostroma a következő összecsapásokat jelentheti:
Temesvár ostroma – A Dózsa György vezette parasztsereg sikertelen kísérlete a vár elfoglalására 1514-ben.
Temesvár ostroma – A török sereg sikertelen kísérlete a vár elfoglalására 1551-ben.
Temesvár ostroma – A vár törökök általi elfoglalása 1552-ben.
Temesvár ostroma – Báthory Zsigmond sikertelen kísérlete a vár visszafoglalására 1596-ban.
Temesvár ostroma – Újabb sikertelen kísérlet a vár visszafoglalására 1597-ben.
Temesvár ostroma – Temesvár felszabadítása a török uralom alól 1716-ban.
Temesvár ostroma – A magyar honvédség sikertelen kísérlete a város elfoglalására 1849-ben.
Temesvár ostroma – A Wehrmacht és a Magyar Királyi Honvédség sikertelen kísérlete a város visszafoglalására 1944 szeptemberében.